

Astronomia 
 14094 Garneau – asteroide della fascia principale

Persone 
 Chris Garneau (1982) – cantautore e musicista statunitense
 David Garneau (1962) – artista canadese
 François-Xavier Garneau (1809-1866) – storico, poeta e notaio canadese
 Marc Garneau (1949) – astronauta e politico canadese
 Némèse Garneau (1947-1937) – politico canadese

Altro 
 Garneau–Québecor – team ciclistico canadese